Karel III. Vilém Bádensko-Durlašský (28. ledna 1679, Durlach – 12. května 1738, Karlsruhe) byl bádensko-durlašský markrabě v letech 1709 až 1738 a děd pozdějšího markraběte, kurfiřta, velkovévody a sjednotitele Bádenska Karla Fridricha. Pocházel z bádensko-durlašské větve rodu Zähringenů.

V roce 1715 založil nové hlavní město Karlsruhe a při této příležitosti také založil dynastický Domácí řád věrnosti. Karel Vilém byl známý pro svůj vcelku extravagantní životní styl se spoustou milenek. kvůli tomu se jeho žena Vilemína rozhodla zůstat v Durlachu a nepřestěhovala se později s manželem do Karlsruhe.

Vývod z předků

Související články 
 Bádenské markrabství
 Bádenské velkovévodství
 Zähringenové

Externí odkazy 
 

Zähringenové
Bádenská markrabata
Protestantští panovníci
Narození v roce 1679
Úmrtí v roce 1738
Muži
Narození 27. ledna
Úmrtí 12. května